Het WTA-tennistoernooi van Brisbane (officieel Brisbane International) van 2019 vond plaats van maandag 31 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019 in de Australische stad Brisbane, als onderdeel van het tennistoernooi van Brisbane 2019. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Elina Svitolina was het eerste reekshoofd. Zij kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde maar verloor in de tweede ronde van de Wit-Russin Aljaksandra Sasnovitsj.

Het vijfde reekshoofd, Karolína Plíšková uit Tsjechië, won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Oekraïense Lesja Tsoerenko in twee sets. Plíšková wist het toernooi van Brisbane voor de tweede keer in haar carrière op haar naam te schrijven. Het was haar twaalfde WTA-titel, de eerste van 2019. Zij won US$ 188.280 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Kiki Bertens was het zesde reekshoofd – zij strandde in de tweede ronde. In de eerste ronde had zij de Belgische Elise Mertens uitgeschakeld.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Kiki Bertens en Demi Schuurs waren ongeplaatst – zij slaagden er echter niet in hun openingspartij te winnen.

Het derde reekshoofd met Nicole Melichar uit de Verenigde Staten en Květa Peschke uit Tsjechië won het toernooi. In de op zaterdag 5 januari 2019 gespeelde finale versloegen zij de als vierde geplaatste Taiwanese zussen Chan Hao-ching en Latisha Chan. Het was hun derde gemeen­schap­pe­lijke titel. Melichar had daarnaast twee andere titels, Peschke 29.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Brisbane 2019
Brisbane